Ferenc Csik (1913-1945), Hongaarse zwemmer
 Ferenc Csík (voetballer) (1962-2019), Hongaarse voetballer
 Ferenc Csík (dichter) (1957), Hongaarse dichter